Moasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Moasjö, Lilla sjö i Gislaveds kommun,  (1,5 ha)
Moasjön (Båraryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (9 ha)
Moasjön (Hjortsberga socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (22,4 ha)
Moasjön (Lidhults socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (26,4 ha)
Stora Moasjö, Stora sjö i Gislaveds kommun,  (18,4 ha)

Se även
Mosjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn